Plaats in Indonesië
 Taba Baru (Bermani Ilir), een plaats in het bestuurlijke gebied Kepahiang in de provincie Bengkulu
 Taba Baru (Lais), een plaats in het bestuurlijke gebied Bengkulu Utara in de provincie Bengkulu
 Taba Baru (Lubuk Linggau Utara I), een plaats in het bestuurlijke gebied Lubuklinggau in de provincie Zuid-Sumatra